

Codici 
 RUR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rurutu (Polinesia Francese)
 RUR – vecchio codice valutario ISO 4217 del Rublo russo (ora RUB), valuta della Russia

Altro 
 R.U.R.  – dramma fantascientifico di Karel Čapek (1920)
 Rassegna Urbanistica Regionale  – serie di esposizioni e convegni con l'obiettivo di fotografare lo stato dell'Urbanistica in una Regione. Le RUR sono promosse dalle Sezioni regionali dell'INU – Istituto Nazionale di Urbanistica
 Rur  – fiume del nord Europa